Tefé är en kommun i Brasilien.   Den ligger i delstaten Amazonas, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Brasília. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Tefé:

 Tefé

I omgivningarna runt Tefé växer i huvudsak städsegrön lövskog. Runt Tefé är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Tropiskt regnskogsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är november, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är maj, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Indelningar i Amazonas (delstat i Brasilien)